Albert d'Àustria (duc de Teschen) (Viena, 1817 - Arco, 1895), arxiduc d'Àustria, duc de Teschen, príncep d'Hongria i de Bohèmia 
 Albert d'Àustria o Albert I d'Alemanya (1255-1308), duc d'Àustria i Estíria i rei dels Romans
 Albert II d'Àustria (1298 – 1358), duc d'Àustria, Estíria i Caríntia
 Albert III d'Àustria o Albert III d'Habsburg (1349 – 1395), 
 Albert IV d'Habsburg, duc d'Àustria de 1395 a 1404
 Albert V d'Àustria o Albert II d'Alemanya (1397-1439), arxiduc d'Àustria des de 1404 
 Albert d'Àustria o Albert VI d'Habsburg (Viena, 1418-1463)
 Albert VII d'Àustria (Viena, 1559 - Brussel·les, Països Baixos espanyols, 1621), Arxiduc d'Àustria, príncep d'Hongria